

Patronyme 

 Ama Tutu Muna (1960-), une femme politique camerounaise ;
 Bernard Muna (1940-2019), un homme politique camerounais ;
 Salomon Tandeng Muna (1912-2002), un homme politique camerounais, père de Ama Tutu Muna et Bernard Muna.

Toponyme 

 Muna, une île  dans la province indonésienne de Sulawesi du Sud-Est ;
 Muná, une ville mexicaine de l'État du Yucatán ;
 Muna, un comité de développement villageois népalais situé dans le district de Myagdi ;
 Muna, un hameau faisant partie de la commune française de Murzo (Corse-du-Sud) ;
 Lac del Muña, un lac de barrage en Colombie.

Pseudonyme 

 Nsolo Paul (1965-), un chanteur et auteur-compositeur camerounais.

Musique 
 Muna, groupe de musique américain formé en 2013
 , album de Muna sorti en 2022.

Autres 
Muna peut désigner :
 Muna, langue parlée dans l'île indonésienne éponyme.

Muña peut désigner :
 Muña (Minthostachys mollis), une plante médicinale des Andes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme